Les , ou , sont un ordre éteint et fossile d'amphibiens lépospondyles ayant vécu durant le Carbonifère et le Permien. Le Diplocaulus est son genre le plus connu, et compte parmi les plus grands lépospondyles.

Description 

Un nectridé aurait ressemblé aux salamandres et tritons actuels. Adaptée à la nage, sa queue était longue et plate. Bien développés, ses membres postérieurs possédaient cinq doigts chacun, alors que ses membres antérieurs n'en avaient que quatre, à l'instar des amphibiens actuels.

Cladogramme Microsauria

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Lépospondyle (nom scientifique)
Ordre de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Amphibien du Permien
Taxon fossile décrit en 1875